Бриньоле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бриньоле, Джакомо Луиджи (1797—1853) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Бриньоле, Джакомо-Мария (1724—1801) — дож Генуэзской республики.

Составные фамилии